Die Serie A 1937/38 war die neunte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 12. September 1937. Der letzte Spieltag war der 24. April 1938. Als Aufsteiger kamen US Livorno und Atalanta Bergamo aus der Serie B dazu. Ambrosiana-Inter beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger der AGC Bologna. In die Serie B mussten Bergamo und der AC Florenz absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1937/38
 Coppa Italia 1937/38

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1937/38
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1937
Fußballsaison 1937/38